Die UK Championship 2003 war ein Snookerturnier, das vom 18. bis 30. November 2003 ausgetragen wurde. Zum zweiten Mal fand das Turnier im Barbican Centre von York statt. Im dritten Anlauf nach 1998 und 1999 holte sich der Waliser Matthew Stevens den Titel. Es war sein einziger Sieg bei einem Weltranglistenturnier. Für seinen Gegner Stephen Hendry war es die neunte Finalteilnahme, wodurch er mit Steve Davis gleichzog. Für den Schotten war es die vierte Niederlage, Davis hatte von seinen neun Finals nur drei verloren.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr änderte sich fast nichts beim Preisgeld, für die Top 16 blieb alles gleich, bei den hinteren Platzierungen gab es kleinere Verschiebungen.

Qualifikation 
Zum dritten Mal in Folge wurde das Turnier nach demselben Modus mit insgesamt 128 Spielern ausgetragen. Die vier Qualifikationsrunden fanden etwa einen Monat vor dem Hauptturnier vom 14. bis 23. Oktober statt.

Hauptturnier 
Wie in den Jahren zuvor waren die 16 bestplatzierten Spieler der Weltrangliste für Runde 2 gesetzt, 32 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an, um ihre Gegner zu ermitteln.

Runde 1

Runde 2 bis Finale

Century-Breaks 
Mit 62 Century-Breaks ab der Runde der letzten 48 wurde das Ergebnis von vor zwei Jahren um 7 übertroffen. Das war aber vor allem Ronnie O’Sullivan zu verdanken, der mit 12 Breaks von 100 oder mehr Punkten den Turnierrekord von Stephen Hendry aus dem Jahr 1994 einstellte. Auch Hendry hatte mit 9 Centurys noch ein Topergebnis.

Die Runde der letzten 48 zählte nicht für die Prämie für das höchste TV-Break, Centurys aus dieser Runde sind kursiv dargestellt.

Quellen 

2003
Snookerveranstaltung 2003
Billardturnier in York